BitTorrent – protocollo informatico di tipo peer-to-peer
 BitTorrent – società statunitense a capitale privato responsabile dello sviluppo dell'omonimo protocollo
 BitTorrent – programma client di distribuzione e condivisione di file di tipo peer-to-peer